Tibiaster är ett släkte av spindlar. Tibiaster ingår i familjen täckvävarspindlar, ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Täckvävarspindlar
Tibiaster